Village Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Village Township (Columbia County, Arkansas)
 Village Township (Jackson County, Arkansas)
 Village Township (Iowa)